Иракские республиканские железные дороги () — национальный оператор железных дорог в Ираке. В международной практике часто именуется IRR ().

В составе государственной компании находится 2 272 километров путей с европейской колеёй. Железная дорога пересекает страну с юго-востока от Басры на северо-запад до Багдада и далее с ответвлениями до Эрбиля, Мосула, Акашата.

История 
Первое железнодорожное сообщение Багдад—Самарра протяжённостью 123 километра было открыто в Ираке в 1914 году. В годы Первой мировой войны британские войска построили здесь разветвлённую сеть путей для военных нужд. После войны иракская территория отошла под мандат Великобритании и стала называться Месопотамией.

В апреле 1920 года военные передали имевшуюся сеть частной британской компании Железные дороги Месопотамии (). В 1932 году Ирак становится независимым государством. В марте 1936 года Великобритания продаёт компанию правительству Ирака, которое даёт ей новое название — Иракские государственные железные дороги. Своё нынешнее название компания получила в 1958 году после военного переворота, в результате которого Ирак был провозглашён республикой.

Согласно данным экспертов, в период с 1980 года по 2003 год общий объём убытков IRR «от войн и грабежей» составил приблизительно $1 млрд.

В результате войны в Ираке, начатой американцами в 2003 году, пассажирское железнодорожное сообщение практически полностью прекратилось. Лишь в октябре 2008 года транспортный сервис был возобновлён между Багдадом и его южным пригородом Доура.

Автосцепка 
Иракские железные дороги для сцепления подвижного состава применяют автосцепку СА-3 советского производства. Параллельно  подвижной состав оснащён буферами и винтовой стяжкой, совмещённой с автосцепкой, что позволяет иракским составам работать на территории стран-соседей.

Связь с приграничными странами 
  
  
  — через Сирию
  — две линии:
 Басра — Хорремшехр (строится)
 провинция Дияла — Керманшах (проект)
  — линия построена частично
  — нет связи.

См. также 
 Транспорт в Ираке
 Багдадская железная дорога
 Arab Mashreq International Railway

Примечания

Ссылки 
 Иракские железные дороги
 Iraqi Republic Railways Co. 

Железнодорожный транспорт Ирака